Potsdam
Potsdam (Ohio)
5816 Potsdam

Desambiguações de topônimos